PTA es una sigla que puede significar:

 Pta, Peseta, la moneda.
 Peseta, moneda catalana antecedente de esta.
 PTA, Partido del Trabajo de Albania, fue un partido político albanés de ideología marxista-leninista, fundado en 1941 por Enver Hoxha.
 PTA, Parque Tecnológico de Andalucía, parque empresarial especializado en el sector económico de las TIC, situado en el distrito 9 de Campanillas de la ciudad de Málaga, España.
 Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez, parque empresarial especializado en el sector agroindustrial y tecnológico localizado en Jerez de la Frontera, España.
 El nombre común de la planta '''''Lunaria rediviva.